VBI est un acronyme.

Sciences et techniques

Biologie 
 Valeur biologique d'interprétation